Сокращение УАФ может означать:
  — ферменты, разлагающие различные простые и сложные сахара.
 Футбольные ассоциации:
 Украинская ассоциация футбола.
 Уругвайская ассоциация футбола.